Lipowica bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Lipowica (Chęciny), ein Dorf der Gmina Chęciny in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Lipowica (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Lipowica (Przemyśl), ein Stadtteil von Przemyśl, Woiwodschaft Karpatenvorland

 Lipowica (Berg), ein Berg der Dynów-Gebirges, Woiwodschaft Karpatenvorland